Ganser steht für:

 Privatbrauerei Ganser, Leverkusen

Ganser ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Ganser (* 1954), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Benno Ganser (1728–1778), deutscher Theologe und Naturforscher
 Daniele Ganser (* 1972), Schweizer Historiker und Publizist
 Helmut W. Ganser (* 1948), deutscher Brigadegeneral 
 Janine Ganser (* 1989), deutsche Fußballspielerin
 Johannes Martin Ganser (1608–1687), deutscher Münzmeister
 Karl Ganser (1937–2022), deutscher Geograph und Stadtplaner
 Lothar Ganser (1908–1984), deutscher Jurist und Politiker (CDU, NPD)
 Otto Ganser (1872–1948), österreichischer Politiker (DnP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Sebastian Ganser (1882–1957), deutscher Politiker (Zentrum, CDU) 
 Sigbert Ganser (1853–1931), deutscher Psychiater

Siehe auch:
 Ganser-Syndrom
 Gansser
 Ganse
 Gansert
 Ganserer